

Classifica finale

Playoffs

Verdetti 
 Campione del Regno Unito:   (2º titolo)

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2010
Pallacanestro nel 2011
2010-2011